Новомосковск може бити:

 Новомосковск (Русија), град у Русији
 Новомосковск (Украјина), град у Украјини